Partido Renovación Nacional puede referirse a:

 Partido Renovación Nacional, partido socialcristiano peruano.
 Renovación Nacional, partido de centro-derecha chileno.